Művészet
 Bubu (Boo-Boo Bear), rajzfilmfigura, Maci Laci barátja
 Bubù, 1971-es olasz film Mauro Bolognini rendezésében
 Bubu, argentin rockegyüttes (1970-es évek)
 Bubu, román együttes (2000-es évek)
Földrajz
 Bubu, folyó Tanzániában
 Bubu, település Indonéziában
Bubu a következő személyek beceneve:
 Balogh Balázs (1990) válogatott magyar labdarúgó
 Muhammadu Buhari (1942) nigériai politikus, elnök (1983–1985, 2015–)
 I Thejong (1995) dél-koreai rapper, énekes, táncos, dalszerző (NCT)
 Mészáros Ferenc (1950–2023) válogatott magyar labdarúgó, edző
 Tabák Endre (1908–1994) magyar labdarúgó-játékvezető, sportvezető, publicista